Bani de șomaj 2 (ALG sau Harz 4)este în Germania beneficiul de securitate de bază pentru persoanele îndreptățite pentru angajare conform Cartei a II-a a SGB II. 
Este destinat să permită beneficiarilor să ducă o viață care să corespundă demnității omului. Cu toate acestea, aceasta poate fi redusă sau anulată total prin sancțiuni admise; minimul de ecsistență nu este plătit necondiționat.
ALG II a fost introdus la 1 ianuarie 2005 prin Legea a patra privind serviciile moderne pe piața muncii [1] ("Hartz IV") și are - după cum este prevăzut în conceptul Hartz (2002) - fosta asistență și ajutor social pentru persoanele angajate care au nevoie de asistență au fost reunite pentru a oferi beneficii de bază persoanelor care solicită locuri de muncă la nivelul nivelului de subzistență socio-culturală. Beneficiarii neeligibili care trăiesc cu beneficiari angajabili într-o comunitate de nevoi beneficiază de prestații sociale, care în multe privințe sunt calculate și acordate în conformitate cu aceleași reguli ca ALG II.

Numele oficial este de trei ori înșelătoare (spre deosebire de cel al prestației anterioare de șomaj):
 
-ALG II nu este o variantă a unui ajutor de șomaj mai mare, ci ceva complet diferit față de alocația de șomaj. În formularul pentru declarația de impozit pe venit, exemplele de beneficii de înlocuire a salariilor includ "indemnizația de șomaj"; Cu toate acestea, ALG II nu poate fi introdus aici.
-Pentru a primi ALG II, nu trebuie să fi primit anterior un alt ajutor de șomaj; oficial, nu există nici un "ajutor de șomaj I".
-Nu trebuie să fii șomer pentru a primi ALG II. ALG II poate fi obținută și ca supliment la locul de muncă și la alte venituri (în plus față de prestațiile de șomaj).

Objektive
Înainte de introducerea ALG II, au existat două beneficii paralele de subzistență: asistența acordată de șomeri finanțată de la nivel federal pentru cei care au rămas șomeri după ce au beneficiat de ajutor de șomaj și asistența socială finanțată de comunitate pentru toate celelalte persoane și, care nu au fost niciodată angajați în câmpul muncii. Această coexistență a două beneficii sociale a generat multe probleme în practică:

Beneficiile integrării pentru șomeri erau adesea inadecvate și nu exista o coordonare între diferiții furnizori, în special deoarece schimbul de date nu era posibil din motive de protecție a datelor.
Întrucât prestațiile de șomaj depind de venitul obținut anterior, suma ar putea varia foarte mult; uneori atât de scăzute încât a devenit necesară asistența socială suplimentară. În ansamblu, criteriile privind contabilitatea veniturilor și a activelor și caracterul rezonabil al muncii diferă considerabil între cele două beneficii sociale.

În timp ce beneficiarii ajutorului de șomaj în asigurări obligatorii de sănătate, îngrijire pe termen lung și asigurări de pensie erau asigurați în mod obligatoriu, beneficiarii asistenței sociale nu erau, în principiu, acoperiți de asigurarea de pensie și asigurați doar pentru îngrijirea sănătății și pentru îngrijirea pe termen lung dacă aceștia erau deja asigurați prin angajare anterioară. În caz contrar, beneficiarii asistenței sociale nu erau acoperite de asigurările de sănătate și puteau beneficia de prestații de îngrijire a sănătății numai prin prestații de sănătate.
O problemă majoră a fost și "stația de transfer" între ajutorul de șomaj și asistența socială, deoarece fiecare transportator a deținut celălalt responsabil.
Ambele servicii au generat costuri ridicate care nu au fost acoperite de contribuțiile la asigurarea de șomaj și au trebuit să fie finanțate din banii contribuabililor. Asistența socială în special a împovărat comunitățile în regiunile slab structurale, cu mulți șomeri.
În ceea ce privește ambele prestații sociale, au fost responsabile diferite jurisdicții: ajutorul de șomaj a căzut sub incidența instanței sociale, pentru asistență socială, cu toate acestea, jurisdicția administrativă a fost responsabilă.

ALG II a avut ca scop crearea unui beneficiu social pentru toți șomerii angajați, care este suportat exclusiv de guvernul federal prin Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Asistența socială a rămas pentru persoanele care nu au dreptul la indemnizație de șomaj II, în special pentru că nu pot lucra. Cu toate acestea, astăzi (2018), costurile locuințelor sunt suportate de municipalități, iar veniturile care urmează să fie creditate reduc în principal plățile federale.

Temeiul juridic
Temeiul juridic pentru ALG II este Cartea a doua a Codului Social (SGB II). Acesta a devenit de atunci una dintre cele mai frecvent modificate legi. 
Există, de asemenea, diverse reglementări , cum ar fi u. a. Ordonanța privind indemnizația pentru șomaj II / Ordonanța privind protecția socială (Alg II-V) și Ordinul de ineligibilitate (Ordonanța privind indemnizația pentru persoanele cu handicap).

Plătitorilor
De regulă, organizațiile ALG II sunt agențiile pentru muncă și orașele sau districtele independente (municipalități). În acest context, Agenția pentru ocuparea forței de muncă acoperă nevoile regulate, inclusiv cerințele suplimentare și serviciile de integrare, în timp ce municipalitatea suportă costurile de cazare, serviciile de educație și de participare, prestațiile unice și serviciile însoțitoare (§ 6 SGB II). Potrivit articolului 44b din SGB II, purtătorii formează o instituție comună, care, potrivit articolului 6d SGB II, poartă numele de Jobcenter.

În plus, municipalitățile individuale în temeiul articolului 6a SGB II pot prelua singură sponsorizarea. Ele sunt denumite în mod obișnuit comuna de opțiuni. Costurile suportate de asumarea sarcinilor, inclusiv costurile administrative, sunt rambursate de către Confederație (§ 6b (2) SGB II). Lista tuturor municipalităților cu opțiune autorizată poate fi găsită în Ordonanța privind admiterea în comun a vehiculelor.

ARGE anterioară a fost abrogată odată cu data de 1 ianuarie 2011, după ce o hotărâre a Curții Constituționale Federale a declarat că aceasta este incompatibilă cu Legea fundamentală. Odată cu introducerea articolului 91e GG, legiuitorul a legitimat această formă de cooperare în cazul Centrului de Locuri de Muncă. Acest lucru a eliminat, de asemenea, cazurile rare de sponsorizare separată.

principiu
ALG II urmărește să permită oamenilor cu capacități de muncă să-și satisfacă nevoile materiale de bază, cu excepția cazului în care aceștia le pot acoperi prin propriile resurse sau prin intermediul altora. Aceasta ar trebui să permită beneficiarilor o viață decentă și, prin urmare, să se țină seama de cerințele statului de bunăstare din Legea fundamentală (§ 1 SGB II).

Principiul este principiul "promovării și solicitării": securitatea existenței nu este oferită necondiționat, dar beneficiarii beneficiilor sunt obligați să facă tot posibilul pentru a pune capăt nevoii lor de ajutor și pentru a participa la integrarea pe piața muncii. Legea are încă obligația de a încheia un acord de integrare, însă încălcarea acestei obligații nu mai poate fi sancționată începând cu 2011 (§ 2 SGB II). În schimb, furnizorul de asigurare de bază poate oferi beneficii pentru a transmite beneficiare beneficiilor în muncă. El trebuie să furnizeze aceste servicii, cu condiția ca beneficiarii de beneficii să fie sub vârsta de 25 de ani sau mai mari de 58 de ani. Beneficiarii care nu au cunoștințe suficiente despre limba germană trebuie plasați într-un curs de integrare (§ 3 SGB II).

condițiile de calificare

beneficiari Persoane

Beneficiile în conformitate cu SGB II sunt eligibile pentru muncă (articolul 7 SGB II). Acestea sunt persoane care

au vârsta de cel puțin 15 ani și nu au atins încă vârsta standard de pensionare,
sunt capabili să lucreze,
au nevoie de ajutor și
își au reședința obișnuită în Republica Federală Germania.

Beneficiile sunt, de asemenea, acordate persoanelor care locuiesc cu beneficiari angajabili într-o comunitate de nevoi, cum ar fi copiii lor.

este dobândirea Capabil care nu este în măsură, nu din cauza unei boli sau a unui handicap în viitorul apropiat, în condițiile obișnuite de pe piața forței de muncă timp de cel puțin trei ore pe zi, în munca de a fi (§ 8 alin. 1 SGB II).

Este nevoie de ajutor, care nu pot sau nu salvați suficient de a fi considerate venituri sau active pentru o viață și asistența necesară din alte, în special de către membrii sau instituții ale altor prestații sociale (de exemplu, alocația pentru locuință sau alocații pentru copii), primește (§ 9 SGB II) . Cu ajutorul poate fi, astfel, de asemenea, folosite, care nu poate exista din cauza veniturilor reduse câștigat fără ALG II ca un beneficiu suplimentar (săraci de lucru), sau care primesc prestații de șomaj cu ajutoare de șomaj scăzut, cunoscut sub numele de „îmbogățire“. Cine nu are nevoie de ajutor care primește subvenții pentru contribuțiile de asigurări de sănătate în conformitate cu articolul 26 SGB II.

Orice lucrare este rezonabilă pentru beneficiarul în drept, cu excepția cazului în care persoana fizică, psihică sau emoțională nu poate să o facă sau dacă ar face acest lucru să pună în pericol creșterea copilului sau a copilului partenerului său sau dacă ar fi incompatibilă cu îngrijirea unei rude , sau dacă executarea lucrării se opune unui alt motiv important (§ 10 SGB II). Un astfel de motiv trebuie să aibă importanță pentru motivele specifice menționate mai sus pentru o inacceptabilitate.

Niciun beneficiu în conformitate cu SGB II nu a primit:

care sunt în afara spațiului temporal și local fără acordul prealabil al persoanei personale de contact și care, prin urmare, nu sunt disponibile pentru integrare în muncă (articolul 7 alineatul (4a) SGB II)
Persoanele care sunt adăpostite într-o unitate (complet) în spitale (excepții: ședere spital / reabilitare probabil mai mică de 6 luni sau eliberare) (§ 7 Abs. 4 SGB II)
Persoanele de vârstă legală și care pot fi prelungite pentru mai mult de 6 luni cu handicap (§ 7a, § 8 Abs. 1 SGB II)
Persoanele care primesc o pensie pentru limită de vârstă, o prestație de compensație pentru mineri sau o prestație similară pentru serviciul public (articolul 7 alineatul (4) din SGB II)

Străinii au în principiu același drept la ALG II ca și germanii. Cu toate acestea, niciun beneficiu al SGB II nu este primit de străini,

care nu au domiciliul și reședința obișnuită în Germania, de exemplu. Turiștii sau lucrătorii sezonieri (§ 7 (1) teza 1 SGB II),
care nu putea să dețină sau să obțină în mod legal un permis de muncă. Posibilitatea legală existentă de a ocupa un loc de muncă sub rezerva acordului Agenției pentru ocuparea forței de muncă în temeiul articolului 39 din Legea privind șederea (piața muncii sau examinarea priorității) este suficientă pentru dreptul la ALG II (articolul 8 alineatul 2 SGB II)

(§ 7 (1) teza 2 nr.1 SGB II), cu excepția cazului în care dețin un permis de ședere pentru dreptul internațional, din motive umanitare sau politice (§ 7 alin. 1 teză 3 SGB II); nu include cetățenii străini ai cetățenilor germani,
beneficiarii conform § 1 din Legea privind indemnizațiile pentru solicitanții de azil, în special solicitanții de azil și străinii cu toleranță (§ 7 paragraful 1 fraza 2 nr.3 SGB II) și
al căror drept de ședere rezultă numai din scopul căutării unui loc de muncă și al membrilor familiilor acestora (articolul 7 alineatul (1) teza a 2-a SGB II).

Calcul
Valoarea individuală a indemnizației de șomaj II care urmează a fi acordată este calculată de către plătitori pe baza mai multor factori și depinde de nevoile curente ale regulii și de cheltuielile pentru cazare, de numărul de copii, precum și de venitul solicitantului și al membrilor comunității sale de nevoi. Cerințele de reglementare sunt formulate la data de 1 ianuarie a fiecărui an pe baza evoluției medii a prețurilor pentru bunurile și serviciile relevante pentru cererea obișnuită, precum și a evoluției medii naționale a salariilor și salariilor nete pe angajat în conformitate cu conturile naționale (index mixt) și publicate în Monitorul Federal al Federal.

Comunitatea de nevoi, comunitatea de uz casnic

Conform articolului 7 SGB II, o comunitate de nevoi formează membrii unei gospodării a cărei nevoi individuale sunt determinate ținând cont de circumstanțele financiare ale celorlalți membri ai comunității de nevoi. Un beneficiar independent care trăiește singur este, de asemenea, considerat o comunitate de nevoi. A aparține comunității de nevoi (enumerarea concluzionează):

beneficiari care pot fi angajați
părintele care locuiește în gospodărie sau un părinte care locuiește în gospodăria unui copil necăsătorit, în vârstă de până la 25 de ani și partenerul de familie al acelui părinte
ca partener al persoanei care are dreptul la prestații
soțul care nu este separat definitiv,
partenerul de viață care nu este separat definitiv
o persoană care locuiește împreună cu beneficiarul în vârstă de muncă într-o gospodărie comună astfel încât, după aprecierea corespunzătoare, voința reciprocă să-și asume responsabilitatea reciprocă și să stea una pe alta,
copiii necăsătoriți care aparțin gospodăriei persoanelor menționate la alineatele (1) - (3) de mai sus, în cazul în care copiii au vârsta sub 25 de ani și nu își pot asigura mijloacele de trai pentru propriul lor venit sau proprietate.

O comunitate de gospodărie există atunci când mai multe persoane care nu formează o comunitate de nevoi trăiesc și lucrează împreună pe o familie. Sarcina probei constă în fondul de bază. Nu există o obligație de informare a rudelor și a fraților care trăiesc în comunitatea casnică, despre care sunt suspectate serviciile în temeiul articolului 9 alineatul 5 din SGB II. Subvențiile, comunitățile rezidențiale (student) sau locuințele de către angajatori (cum ar fi industria ospitalității) nu sunt comunități de uz casnic.

stagiar

Elevii și studenții au fost excluși din ALG II numai începând cu 1 august 2016, în cazul în care studiază și locuiesc în afara gospodăriei părinților lor sau dacă cererea lor Bafög a fost respinsă pentru orice alt motiv decât veniturile sau veniturile proprii ale părinților. În toate celelalte cazuri, chiar dacă cererea este în curs, studenții au dreptul la beneficii. Ucenicii pot primi, în orice caz, ALG II.

Cei care frecventează o școală generală de învățământ (Gymnasium, Fachoberschule, Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr) și sunt excluși de la prestații în conformitate cu BAföG, deoarece locuiește în continuare cu părinții lor, au și o cerere de indemnizație de șomaj II (§ 7 Abs. 6 Punkt 1 SGB II). Acest lucru se aplică și persoanelor care participă la o școală de seară și care au o vechime mai mare de 30 de ani, astfel încât să nu existe dreptul la prestații conform BAföG (articolul 7 paragraful 6 punctul 3 din SGB II).

Subordonarea ajutorului

Beneficiile de securitate socială de bază în cadrul SGB II sunt, în principiu, subordonate altor prestații sociale. Prin urmare, cei care beneficiază de alte prestații sociale, evitând, eliminând, reducând sau reducând nevoia de asistență, trebuie, de asemenea, să se aplice pentru prestațiile sociale. Aceasta nu include așa-numita „alocație de locuințe Kinder“ (alocația de locuințe doar pentru copii în cazul în care se poate asigura cu privire la întreținerea prin propriile lor mijloace de trai) (§ 12a SGB II). refuză o putere autorizată să ofere necesare pentru respectarea celorlalte cererii de putere, astfel încât autoritatea poate, în conformitate cu § 5 alin. 3 SGB fișier II, cererea sau să caute o cale de atac împotriva anunțurilor falimentare.

În acest fel, este posibilă o "pensionare forțată", adică cererea de pensie pentru limită de vârstă împotriva voinței beneficiarului. Acest lucru poate fi în detrimentul beneficiarului în cazul în care pensia anticipată este legată de o deducere a pensiei permanente. Aceasta nu, atâta timp cât puterea autorizată nu este încă 63 de ani (§ 12a teza 2 SGB II) sau una dintre finale reglementate în excepțiile Unbilligkeitsverordnung se aplică. [18] (Vezi și: Flexi Pension # Modificări în SGB II.)

cerința de aplicare

ALG II va fi acordat numai la cerere și numai după depunerea cererii. Ajutoarele unice, în conformitate cu § 24 SGB II, precum și serviciile pentru educație și participare trebuie solicitate în mod explicit separat. În principiu, nu este nevoie de formular, chiar și un interviu orală trebuie privit ca o cerere validă. Cererea de prestație de existență are efect în prima zi a lunii și ia în considerare automat toate nevoile regulate și costurile de cazare (§ 37 SGB II). Se presupune că reclamantul are dreptul să reprezinte întreaga comunitate de nevoi (§ 38 SGB II). Decizia privind cererea va fi comunicată solicitantului printr-o decizie împotriva căreia o obiecție poate fi ridicată în termen de o lună de la data publicării.

Responsabil la nivel local este centrul de ocupare a forței de muncă, în a cărui rază se află resortisantul obișnuit. În cazul în care nu se poate detecta o reședință obișnuită, de exemplu cu persoanele fără adăpost, centrul de muncă este responsabil, în a cărui rază se află în realitate solicitantul (§ 36 SGB II).

Solicitanții sunt comparate cu suportul de securitate de bază are obligația de a coopera în conformitate cu § 60 SGB I. În plus, au, de asemenea, angajatorul (§ 57, § 58 SGB II) și anumite părți terțe, cum ar fi persoana solicitantă dependentă (§ 60 SGB II) o informare și obligația de participare la transportatorul de asigurare de bază. Vino angajator sau terțe părți obligațiile de cooperare ale acestora nu după, transportatorul de garanție împotriva acestuia poate impune o amendă de până la 2.000 de euro, conform § 63 SGB II, și el poate pretinde despăgubiri conform § 62 SGB II. În cazul în care un beneficiar nu se cunoaște este o schimbare în circumstanțele cererii, garanția unei suport amenda de pana la 5.000 de euro poate impune împotriva lui (§ 63 alin. 6 SGB II).
Die Leistungen sollen für einen Zeitraum von sechs Monaten gewährt werden. Allerdings kann dieser Bewilligungszeitraum bei voraussichtlich nicht eintretenden Veränderungen der Verhältnisse auf zwölf Monate verlängert werden. Wenn der Anspruch nicht für einen vollen Monat besteht, werden die Leistungen nach Tagessätzen ausgezahlt, wobei ein Monat mit 30 Tagen berechnet wird (§ 41 SGB II). Die Leistungen werden auf das Konto des Leistungsbeziehers überwiesen. Fordert der Leistungsbezieher stattdessen eine Auszahlung als Scheck, sind die dadurch entstehenden Kosten von den auszuzahlenden Leistungen abzuziehen, es sei denn, der Leistungsbezieher kann nachweislich kein Konto bei einer Bank eröffnen, etwa aufgrund einer Privatinsolvenz (§ 42 SGB II).

sechestrare de protecție

Începând cu 1 august 2016, dreptul la ALG II și la prestațiile sociale a fost practic impracticabil (articolul 42 alineatul (4) SGB II). Anterior, acest lucru sa aplicat numai beneficiilor asistenței sociale pentru persoanele cu handicap în întregime, în timp ce indemnizația de șomaj II ca venit de muncă era pe deplin atașabilă de la o anumită limită de scutire.

În același cadru, prestațiile în numerar transferate în contul curent al beneficiarului sunt protejate în mod automat împotriva garanțiilor, în cazul în care contul este un cont de protecție împotriva sechestrului în conformitate cu § 850k ZPO. Dacă ALG II sau Sozialgeld este creditat într-un cont de protecție împotriva sechestrului, banca poate să perceapă acești bani numai pentru 14 zile cu taxe de întreținere a contului. De altfel, titularul de cont trebuie să se poată baza pe prestațiile transferate timp de 14 zile, chiar dacă contul său ar trebui să cadă în dezavantaj (§ 850k Abs. 6 ZPO).

Beneficii pentru subzistență
Valoarea ALG II depinde de necesitatea solicitantului. Indemnizația de șomaj II cuprinde în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) SGB II:

cerința obișnuită conform articolului 20 SGB II,
Cerințe suplimentare conform § 21 SGB II și
Servicii de cazare și încălzire în conformitate cu § 22 SGB II
În plus, următoarele servicii vor fi furnizate în anumite condiții:

În plus față de necesitățile obișnuite, copiii, adolescenții și tinerii adulți trebuie să țină seama de cerințele separate pentru educație și participare la viața socială și culturală din comunitate (§ 28 SGB II).
Plătească contribuțiile la sănătate și îngrijire pentru reclamanți după § 5. 1, nr. 2a SGB V sau § 20. 1, nr. 2a SGB sunt de asigurare XI (§ 251 SGB V, § 59, alin. 4 1 SGB XI)
Subvenție la contribuțiile de asigurare pentru o asigurare privată de sănătate și de îngrijire pe termen lung în conformitate cu articolul 26 SGB II
Indemnizații unice (articolul 24 alineatul 3 SGB II)
Împrumuturi suplimentare în cazul unor nevoi unice de neechivoc, care sunt acoperite de cerința obișnuită (§ 24 alineatul 1 SGB II)

Începând cu 1 ianuarie 2011, beneficiarii ALG II nu vor mai primi nici o contribuție de asigurare de pensie. Începând de atunci, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) din Legea nr. 6 din SGB VI, dobânda de beneficii a fost creditată la asigurarea de pensie.

Odată ce nevoia a fost calculată, se va evalua pe baza veniturilor și a activelor eligibile dacă solicitantul și persoanele care locuiesc împreună cu acesta sunt capabile să acopere propriile nevoi sau au nevoie de asistență și beneficiază de beneficii. În cel mai simplu caz, o persoană primește beneficii în valoare de nevoile obișnuite și de costul cazării, deoarece nu are nici active eligibile, nici venituri.

În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din SGB II, veniturile și activele care urmează să fie creditate acoperă cerințele din ordinea menționată mai sus. Dacă beneficiarii beneficiului au nevoie de asistență numai din cauza beneficiilor pentru educație și participare, veniturile și bogăția acoperă beneficiile individuale în ordinea în care sunt enumerate în lege.

de obicei, este necesar

Cerință standard Nivel de la 2013 până în 2014 de la 2015 la 2016 de la 2017 de la 2018 de la 2019
Adult persoană simplă 1 382 € 391 € 399 € 404 € 409 € 416 € 424 €
Adulți părinte singur 382 € 391 € 399 € 404 € 409 € 416 € 424 €
Adulți cu un partener minor 382 € 391 € 399 € 404 € 409 € 416 € 424 €
Adulți parteneri de căsătorie, parteneriat civil, căsătorie sau căsătorie
comunitate de parteneriate de viață, fiecare 2 345 € 353 € 360 € 364 € 368 € 374 € 382 €
Persoane singure până la vârsta de 24 ani sau peste
adulți până la vârsta de 24 de ani cu un partener minor,
3,606 € 313 € 320 € 324 € 327 € 332 € 339 €
Copil sau adolescent cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani 4 289 € 296 € 302 € 306 € 311 € 316 € 322 €
Copil cu vârsta cuprinsă între 6 și 13 ani 5 255 € 261 € 267 € 270 € 291 € 296 € 302 €
Copil sub 6 ani 6 224 € 229 € 234 € 237 € 237 € 240 € 245 €

Cuantumul cerinței obișnuite depinde de articolul 20 alineatele (2) - (4) din SGB II și de articolul 23 din SGB II în legătură cu Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz. Cerințele de reglementare sunt formulate la data de 1 ianuarie a fiecărui an, pe baza evoluției medii naționale a prețurilor la bunuri și servicii cu nevoi obișnuite și a evoluției medii naționale a salariilor și salariilor nete pe angajat în conformitate cu conturile naționale (index mixt) și publicate în Monitorul Federal al Republicii Moldova.

Spre deosebire de reglementările legale (și în conformitate cu legea anchetei privind cerințele de reglementare), este vorba de soți, care nu conduc o gospodărie comună, aproximativ pentru că un soț aflat în permanență într-o casă este cazat, cerința de regulă pentru folosirea unei singure persoane.

Costul cazării și încălzirii

În plus față de necesitatea de reglementare 22 alineatul 1 SGB II a recunoscut costurile reale de locuințe și de încălzire conform § măsura în care acestea sunt rezonabile. Aici trebuie luate în considerare condițiile, în special nivelurile chiriilor de pe piața imobiliară locală [28] Costurile de locuințe inadecvate sunt recunoscute conform § 22 alineatul 1 SGB II numai atâta timp cât beneficiarii nu este posibilă sau nu poate fi de așteptat să reducă costurile printr-o schimbare de reședință, prin angajarea sau în alte moduri, dar de obicei nu mai mult de șase luni.

Pentru sub 25 de ani care se deplasează fără asigurări furnizorul de servicii, 20, paragraful 3 SGB II este recunoscută doar 80% din cerințele de control conform § și au în conformitate cu § 22 alineatul 5 SGB regula II nu are dreptul la rambursarea cheltuielilor de cazare, precum și în conformitate cu § 24, paragraful 6, SGB II nu a fost acordat niciun echipament inițial. Cu toate acestea, în mod excepțional, costurile de cazare trebuie suportate de furnizorul de servicii în cazul în care există o cauză gravă care necesită mutarea. În aceleași condiții, se poate renunța la condiția asigurării prealabile.

Nevoi suplimentare
Mamele care urmează în cursul celei de-a 13-a săptămâni de sarcină au o cerință suplimentară în valoare de 17% din nevoile regulate (67,83 €, articolul 21 alineatul 2 SGB II).

Mai multe nevoi pentru persoanele cu handicap

Persoanele cu dizabilități care au dreptul să participe la prestații de viață profesională, școală și formare în cadrul asistenței de integrare SGB XII sau alte mijloace de obținere a unui loc de muncă au dreptul la o cerință suplimentară de 35% din nevoile regulate (148,40 EUR , § 21 Abs. 4 SGB II). Copiii cu dizabilități nu au dreptul la cerințele suplimentare, [33] persoanele cu handicap cu dizabilități numai în contextul educației școlare (articolul 23 punctul 2 SGB II).

Curtea Socială Federală a justificat cerințele suplimentare, în măsura în care cerințele suplimentare se acordă numai în cazul în care o măsură are loc într-adevăr, fapt în urma căruia persoana cu handicap suportă costuri suplimentare. Un serviciu de plasare pur și de consultanță nu este suficient. Pe de altă parte, nu este necesar ca măsura să fie o măsură specifică handicapului

Mai multă nevoie de hrănire costisitoare

Cerințele suplimentare privind alimentația intensivă sunt recunoscute într-o sumă corespunzătoare (articolul 21 alineatul (5) SGB II). Din motive medicale, există costuri mai mari pentru îngrijirea sănătății. Baza este întotdeauna un certificat medical, din care trebuie să apară boala, nevoia de dietă specială prescrisă și relația cauzală dintre boală și alimentele de sănătate. Acordarea unei prestații retroactive pentru perioada anterioară diagnosticului medical este exclusă . Asociația Germană a făcut recomandări pentru acordarea alocațiilor de asistență medicală în asistența socială, pe care autoritatea le poate utiliza. Acesta oferă recomandări pentru unele boli metabolice ca regulă. Cu toate acestea, conform unei jurisprudențe recente, recomandările nu constituie așa-numitul aviz al experților anticipați. Prin urmare, în cazul unui litigiu, autoritatea trebuie să investigheze (determină) din oficiu dacă și în ce măsură există o necesitate în cazuri individuale. Prin urmare, nu este suficient să se refuze serviciile în cazul în care autoritatea se limitează la "recomandări nutriționale actualizate". Cererea suplimentară nu trebuie să se facă numai pe termen scurt în cantități nesemnificative (așa-numita nevoie mică). Există un drept legal la cerințele suplimentare, autoritatea nu are libertatea de a acorda acest lucru și nu are libertatea de a stabili suma corespunzătoare. Prin urmare, decizia este pe deplin executorie de către instanță. Se înlocuiesc "costurile suplimentare necesare".

Cererea suplimentară pentru alimentarea cu apă caldă descentralizată

Dacă cererea de energie pentru producerea apei calde nu este deja luată în considerare în costurile de încălzire, deoarece apa caldă este generată separat de încălzire prin dispozitivele instalate în locuință (de exemplu încălzitoare instantanee de apă), în conformitate cu § 21 (7) SGB II este recunoscută o cerință suplimentară a cărui înălțime este cuprinsă între 0,8 și 2,3% din cerința standard.

În cazuri individuale, trebuie luate în considerare nevoi speciale incontestabile, în curs de desfășurare, nu doar o singură dată

Pentru beneficiarii care solicită suplimentar este recunoscut în cazul în care, în cazuri individuale, o, nevoie specială în curs de desfășurare, nu doar o singură dată de netăgăduit (§ 21 alin. 6 SGB II). Cerința suplimentară este de netăgăduit atunci când acesta este în special nu sunt acoperite de subvenții terță parte, precum și luând în considerare economiile de beneficiari, iar înălțimea deviază în mod semnificativ de cererea medie. Este inadmisibilă o limită de minimis de 10% din cerința obișnuită.

Ca urmare a deciziei Curții Constituționale din 9 februarie 2010, de asemenea, de necontestat, nevoi speciale în curs de desfășurare, nu doar o dată să fie luate în considerare, care nu sunt acoperite de beneficiile standard cu toate acestea, trebuie să îndeplinească obligatorii pentru a asigura o existență decentă. Acest lucru poate z. De exemplu:

Produse de îngrijire pentru dermatita atopică, produse sanitare pentru izbucnirea infecției HIV;
Curățarea și ajutorul casnic pentru utilizatorii de scaune cu rotile
Costuri pentru exercitarea dreptului de acces
Alte cazuri de dificultate comparabile
Nu există servicii speciale nu ar trebui să fie după declarația de afaceri pentru a acoperi taxa de consultare, pentru îmbrăcăminte și încălțăminte dimensiuni sau pentru un anumit efort de boală dieta.

Beneficiile unice

Cerințele prevăzute la § 20 SGB II nu includ cerințele pentru

Echipamentele inițiale pentru locuință, inclusiv aparatele de uz casnic,
Echipamente originale pentru îmbrăcăminte și echipamente originale pentru sarcină și naștere, de asemenea
Achiziționarea și repararea încălțămintei ortopedice, repararea echipamentelor și echipamentelor terapeutice și închirierea de echipamente terapeutice.
Aceste cerințe sunt furnizate separat la cerere. Chiar și persoanele care nu primesc ALG II pot beneficia de avantajele unice, în cadrul cărora se pot aștepta la o cotă de cost rezonabilă în acest caz (articolul 24 alineatul (3) SGB II).

Apartamentul cu echipament inițial

O necesitate pentru primele facilități ale unui apartament care nu este deja acoperite de mobilier existente și alte decorațiuni de origine ( „inițial“) este - spre deosebire de o înlocuire sau reparații - nevoi care nu sunt acoperite de cota standard trebuie să fie aplicat separat și. Aceasta se referă, de exemplu, la nevoi suplimentare de separare a soților sau partenerilor non-maritali atunci când două gospodării trebuie să primească obiecte de uz casnic.

Dar chiar și îndepărtarea unui copil de la casa părintească poate duce la necesitatea inițială a obiectelor de uz casnic. În cazuri speciale, totuși, poate fi luată în considerare și necesitatea unei substituții. În plus față de cazuri precum închisoarea și lipsa de adăpost, acest lucru se poate întâmpla și atunci când este implicat un beneficiar de beneficii din străinătate. De asemenea, se acordă un echipament inițial dacă mobilitatea deja existentă devine inutilizabilă ca urmare a unei mișcări inițiale a furnizorului de asigurări de bază.

Echipamentul inițial al unei locuințe ar trebui să permită o gestionare ordonată a gospodăriei și o viață demnă. Pentru echipamentul original în apartament include mobilier (mobilier, perdele, iluminat) și aparate de uz casnic (masina de spalat, aragaz, frigider, aspirator, fier). Într-o hotărâre a Curții sociale Dusseldorf din 2007 costurile individuale de elemente, cum ar fi repaus la pat, lenjerie de pat, dulap, lampi, etc. au fost menționate în mod specific.

Un tată, care sa mutat împreună cu soția sa, a primit bani pentru o mașină de spălat. În alt caz, un receptor de putere a primit o mașină de spălat.

Nu includeți echipamente de divertisment, cum ar fi un televizor, care nu poate fi preluat ca parte a echipamentului inițial. Un PC nu este finanțat. Pardoseala este înțeleasă ca un echipament suplimentar opțional. 

Este la discreția transportatorului de asigurare de bază, dacă el furnizează Erststattstattungsbedarf ca prestații în natură sau în numerar. el optează pentru o prestație în numerar, el poate plat rata, cu condiția ca originea și calcularea sumelor fixe stabilite pentru a înțelege și beneficiarii acestora pot satisface efectiv nevoile sale.

Din punct de vedere al rentabilității, cerințele de bunăstare socială pot fi îndeplinite, de asemenea, prin elementele second-hand și mobilierul utilizat. 

Nevoia nu este limitată în timp, beneficiarul unui beneficiu nu este obligat să solicite imediat și imediat o livrare inițială și să nu-și piardă cererea prin ezitare. De asemenea, echipamentul inițial se poate referi și la o singură piesă de mobilier și nu neapărat la o gospodărie completă.

îmbrăcăminte

O necesitate pentru echipamentul inițial de îmbrăcăminte este furnizată numai în anumite circumstanțe. Aceasta include, de exemplu, o creștere sau o scădere puternică a greutății care face imposibilă utilizarea vechilor haine.

Sarcina și copilul

Echipamentul inițial pentru sarcină și naștere include, pe de o parte, costurile pentru hainele de maternitate, pe de altă parte costurile pentru îmbrăcămintea pentru prima dată a nou-născutului și a mobilierului necesar, cum ar fi un dulap, un cărucior și o pătuț. Curtea Socială Federală a decis în 23 mai 2013 că poate fi solicitat un nou echipament inițial dacă copilul este prea mare pentru pat și este necesar un nou pat pentru tineret.

Pantofi ortopedici și dispozitive terapeutice
Cererea de încălțăminte ortopedică include contribuția proprie pe care asiguratul legal trebuie să o plătească pentru achiziționarea de încălțăminte ortopedică. Dispozitivele terapeutice sunt toate dispozitivele care au un scop medical, cum ar fi respiratoarele; Conform unei hotărâri a Curții Sociale Federale, se includ și ochelari de vedere, astfel încât costurile de reparare a ochelarilor trebuie să fie acoperite de această dispoziție ca o plată unică.

Alte servicii

În anumite împrejurări, beneficiarului i se poate acorda un împrumut în cazul în care nu este acoperită o cerință unică în condițiile împrejurărilor, care este acoperită de nevoia standard de asigurare a mijloacelor de trai (articolul 24 alineatul 1 SGB II). Acesta este cazul, de exemplu, atunci când există un risc de întrerupere a alimentării datorită datoriilor curente acumulate în timpul tragerii.

În plus, se poate acorda un împrumut pentru acoperirea perioadei de la angajarea la prima salarizare (articolul 24 alineatul (4) SGB II).

Servicii de educație și participare

Copiii și adolescenții, precum și elevii primesc, în plus față de cerința obișnuită în condițiile articolului 28 SGB II, prestații pentru educație și participare, în măsura în care nu au dreptul la prestații în conformitate cu al patrulea capitol SGB XII. Educația și Teilhabeleistungen trebuie solicitate separat (§ 37 SGB II). Acest lucru nu se aplică în cazul livrărilor școlare personale în valoare de 70 de euro în luna august și de 30 de euro în februarie pe elev școlar calificat, în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din SGB II.

bani sociale

Prestațiile sociale în conformitate cu articolul 19 alineatul 1 teză 2 SGB II primesc persoane eligibile care

nu sunt pregătiți pentru muncă,
care trăiește într-o comunitate de nevoi în sensul articolului 7, paragraful 3, SGB II și cu o persoană eligibilă pentru muncă, care poate pretinde chiar și după beneficiile prevăzute de SGB II, în sensul §
nu au nici o pretenție la securitatea de bază în vârstă înaintată și capacitatea redusă de câștig în conformitate cu § 41 SGB XII.
În plus, copiii care nu sunt angajați, minori ai stagiarilor eligibili pentru BAföG beneficiază de alocația socială.

Prin acordarea de asistență socială prin intermediul centrului de locuri de muncă în loc de asistență socială (HLU), conform celei de a 12-a cărți a securității sociale de către instituția de asistență socială, pentru a evita ca diferitele autorități să fie responsabile pentru membrii individuali ai comunității de nevoi.

asigurări de sănătate

Contribuțiile de asigurări de o sănătate pentru beneficiarii de ALG II, care, în asigurări de sănătate publică în conformitate cu § 5 alin. Nr 2a SGB V fac obiectul asigurării obligatorii va fi plătită în valoare de aproximativ 100 de euro pe lună de la taxele de guvernul federal, costurile suplimentare sunt legale membrilor Asigurări de sănătate distribuite. Contribuția suplimentară la asigurări de sănătate este de 3 SGB V numai la valoarea contribuției suplimentare medie aplicabilă în conformitate cu § 242a SGB V și, de asemenea, adoptate în această sumă în conformitate cu § 242 alin .. Contribuția este, de asemenea, preluată pentru persoanele care sunt asigurate în asigurarea de sănătate statutară și care ar avea nevoie de ajutor doar prin contribuția de asigurări de sănătate.

Beneficiarii de ALG II sau bani sociale, care sunt încă în familie asigurate în cadrul asigurării de sănătate statutare nu de asigurare, de a primi o subvenție pentru primele de asigurare pentru aderare voluntară în asigurări de sănătate sau de asigurări de sănătate privat până la jumătate din valoarea contribuției la rata de bază în conformitate cu § 152 alin. 4 Legea privind supravegherea asigurărilor (VAG). Această subvenție nu se limitează la valoarea ratei reduse a contribuției pentru beneficiarii ALG II în asigurările de sănătate statutare. Dreptul de deducere a unei asigurări private de sănătate nu este acoperit de această subvenție, dar poate fi revendicat ca o cerință suplimentară în cazuri excepționale.

Contribuțiile la o asigurare privată de îngrijire pe termen lung vor fi de asemenea plătite până la jumătate din contribuția la tariful de bază Pentru a închide un plan de agent de întârziere portiță, în plus, trebuie incluse contribuțiile la asigurarea statutară cu beneficiarii de beneficii, care sunt membri voluntari ai de asigurări de sănătate și în conformitate cu § 20 Abs. 3 SGB XI asigurare în asigurări. 

Creditarea veniturilor și a activelor

Venitul trebuie, în măsura în care trebuie luat în considerare, să fie utilizat în primul rând pentru a asigura un trai. Venitul este ceea ce membrii comunității de nevoi câștigă în valoare în timpul achiziționării beneficiului. Există la data depunerii cererii, sunt active. Care venit va fi luat în considerare în ce sumă este reglementată în §§ 11-11b SGB II, precum și în Regulamentul privind indemnizația de șomaj II / Bugetul social - Alg II-V. Imaginile din dreapta arată exemplele unei singure persoane fără copii și pentru un cuplu cu un copil.

Venituri care trebuie luate în considerare

Toate veniturile în bani trebuie considerate venituri. Începând cu 1 august 2016, veniturile nu trebuie luate în considerare în valoare monetară, cu excepția prestațiilor în natură, care se datorează unui loc de muncă lucrativ, Serviciului Federal de Voluntariat sau unui serviciu de voluntariat pentru tineri. Pot fi luate în considerare doar veniturile care sunt efectiv disponibile ca "fonduri pregătite". Nu este cazul, de exemplu, cu dobânzile provenind dintr-un contract de economii de locuință, în cazul în care beneficiarul nu se poate baza pe veniturile din dobânzi. Veniturile fictive nu trebuie luate în considerare. Venitul garnizat trebuie luat în considerare numai dacă sechestrul poate fi anulat în mod legal. Un împrumut nu este un venit deoarece trebuie rambursat și, prin urmare, nu este disponibil permanent beneficiarului. Cu toate acestea, prestațiile sociale acordate pe bază de împrumut sunt considerate venituri dacă și în măsura în care acestea servesc pentru a-și câștiga existența (de exemplu, Bafög). Dacă un copil este o comunitate de nevoi și nu poate să-și câștige existența din propriul venit și avere, copilul beneficiază, chiar dacă este datorat părinților, de venitul copilului. Această regulă nu se aplică în mod analog, dacă nu părinții, ci z. B. bunicii primesc prestații pentru copii.

Venitul curent sau nerecurențial este recunoscut în luna calendaristică în care acesta se acumulează (principiul influxului). O august 2016, competența Curții federale sociale a fost în mare parte revizuit: veniturile acumulate lunar, în mod regulat, sunt veniturile curente, toate celelalte venituri sunt venituri o singură dată, prin urmare, de asemenea, despre plățile pe performanțe remarcabile. Ar elimina prin luarea în considerare un venit de o singură dată într-o lună de drept, doza unică la o perioadă de șase luni, va fi împărțit în mod egal și de cont lunar, cu o parte din sumă corespunzătoare. În cazul în care beneficiarul consumă venitul unic deja înainte de sfârșitul perioadei de imputare de șase luni, acesta poate solicita un împrumut numai în temeiul articolului 24 alineatul (4) din SGB II.

Din veniturile prevăzute la articolul 11b din SGB II, anumite sume trebuie deduse în contextul ajustării veniturilor. O prezentare generală a veniturilor care urmează a fi creditate este calculatorul gratuit al alocațiilor SGB II al Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale.

Venit nerecunoscut

În conformitate cu articolul 11a din SGB II, anumite tipuri de venituri nu sunt luate în considerare. Acestea includ:

toate prestațiile în temeiul SGB II (inclusiv prestațiile sociale, cum ar fi AsylbLG)
pensia de bază conform Legii federale de utilitate publică și alte legi care se referă la reglementările corespunzătoare.
Pensii și prestații în temeiul legii federale de compensare, care sunt prevăzute pentru deteriorarea vieții și a corpului și a sănătății, până la cuantumul pensiei de bază relevant în temeiul Legii federale de aprovizionare
drept civil de compensare bani
Beneficiile bunăstării gratuite, cu condiția ca acestea să nu afecteze în mod semnificativ situația beneficiarului (de exemplu, donații de hrană la bord)
Donații de terțe părți, cu condiția ca în considerare ar fi extrem de inechitabil și nu afectează în mod semnificativ poziția beneficiarului de beneficii, cum ar fi o alocație pentru o donare de sânge sau servicii ale unui fond de compensare.
Pensie vătămată, în cazul în care plata îi dă dreptul titularului la prestații în temeiul Legii federale de pensii, în temeiul articolului 65 BVG, până la valoarea pensiei de bază corespunzătoare

Serviciile care sunt prevăzute în mod expres în temeiul legii publice pentru un scop care nu servesc la asigurarea mijloacelor de trai nu sunt, de asemenea, luate în considerare. Acestea includ, de exemplu, toate beneficiile asigurării legale de îngrijire pe termen lung sau a primei pentru locuințe. Excepțiile se aplică:

partea educațională a indemnizației de îngrijire pe termen lung, în conformitate cu articolul 39 din SGB VIII, în cazul celui de-al treilea copil favorizat 75%, de la cel de-al patrulea copil adoptiv se ia în considerare suma totală
beneficiile de îngrijire de zi în conformitate cu § 23 SGB VIII.
În plus, articolul 1 din Regulamentul privind indemnizația de șomaj II / Regulamentul privind protecția socială stabilește norme suplimentare pentru creditare și ignorarea veniturilor. De exemplu, veniturile de până la 10,00 euro pe lună sunt gratuite. Limita de minimis există chiar dacă venitul este altfel obținut și luat în considerare și este, de asemenea, venitul curent.

Active și indemnizații

În cazul în care persoana care are dreptul la prestații sau persoanele care locuiesc împreună cu aceasta într-o comunitate de nevoi sunt active recuperabile, în conformitate cu articolul 12 SGB II, nu există niciun drept la indemnizație de șomaj II, în măsura în care valoarea proprietății depășește anumite cote, nu este o chestiune de protecție și recuperare ar însemna o dificultate deosebită pentru cei afectați. Activele trebuie să fie luate în considerare în ceea ce privește valoarea lor de piață, indiferent de reglementările fiscale (§ 8 Alg II-V).

Nu există venit, ci venituri, venitul (dobânda, dividendele) din avere, deoarece beneficiarul primește venitul în valoare numai în timpul necesar.

Active fără caracter obligatoriu în conformitate cu articolul 12 SGB II
Alocații de capital Alocație anuală finalizată Sumă minimă Sumele maxime
Ajutorul de bază
(pentru beneficiarii cu normă întreagă și partenerii lor) 150 € ¹ 3,100 € 9,750 € (anul nașterii până în 1957)
9.900 € (născut 1958-1963)
10.050 € (anul nașterii din 1964)

Ajutorul de bază
(pentru beneficiarii minori) ² - 3,100 € 3,100 €
Ajutoare pentru pensie pentru beneficiarii care pot fi angajați la vârsta de 15 ani și partenerul lor "750 € - 48.750 € (anul nașterii până în 1957)
49.500 € (născut 1958-1963)
50.250 € (anul nașterii din 1964)
Alocație gratuită pentru achizițiile necesare
(pentru fiecare beneficiar) - 750 € 750 €

¹ Beneficiarii care s-au născut înainte de 1 ianuarie 1948 au făcut obiectul unei deduceri de 520 de euro și de maximum 33.800 de euro. 
² Activele copiilor nu sunt luate în considerare la calcularea beneficiilor părintești.
³ Proprietatea nu trebuie folosită înainte de pensionare din cauza unui contract contractual irevocabil. Schemele federale de pensii, cum ar fi "pensia Riester", nu sunt incluse în acest activ, s. u. Active protejate.

bunurilor protejate

→ Articol principal: Proprietăți de protecție
Ca o avere nu ia în considerare:

bunuri de uz casnic adecvate,
un vehicul adecvat pentru fiecare angajat eligibil în funcție de vârstă de muncă, în conformitate cu o decizie a APS din 6 septembrie 2007, un vehicul de până la o valoare de piață de 7 500 EUR este considerat adecvat. Vehiculele mai scumpe trebuie să fie luate de la caz la caz.
Pensionare în valoare de explicit promovate ca active de pensionare în conformitate cu legea federală, inclusiv veniturile sale și contribuțiile de pensii finanțate în curs de desfășurare (Riester, de pensii Rurup, pensii companie)
în măsura în care salariatul eligibil sau partenerul său este scutit de asigurare obligatorie în asigurarea legală de pensie de către deținător într-o măsură adecvată, astfel cum este desemnată pentru furnizarea de pensie,
o proprietate auto-utilizată de dimensiune adecvată sau un condominiu adecvat,
Activele atâta timp cât se dovedește a fi destinate pentru achiziționarea timpurie sau de a menține un teren de origine de dimensiuni rezonabile, în măsura în care acest lucru este utilizat în scopuri rezidențiale a persoanelor cu handicap sau dependente sau pentru a servi și în acest scop ar fi pus în pericol prin utilizarea sau vânzarea bunurilor,
Proprietatea și drepturile, în măsura în care recuperarea lor este în mod evident neeconomică sau ar însemna o dificultate deosebită pentru persoana în cauză. În ceea ce privește caracterul adecvat, condițiile de viață în momentul 
primirii beneficiilor la securitatea de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt decisive

Asistență de integrare și plasare de locuri de muncă

Sprijiniți integrarea

Potrivit articolului 15 SGB II, centrul de locuri de muncă trebuie să încheie un acord de integrare cu fiecare persoană eligibilă pentru muncă, care determină beneficiile necesare pentru integrare și determină eforturile pe care trebuie să le facă cel puțin beneficiarul pentru a-și găsi locul de muncă și cum își face eforturile trebuie să dovedească. Dacă beneficiarul respinge încheierea acordului de integrare, nu există nicio sancțiune; cu toate acestea, Centrul pentru Ocuparea Forței de Muncă poate impune unilateral măsurile luate de un act administrativ (contestabil). Instrumentul acordului de integrare a existat deja în Actul privind locurile de muncă AQTIV din 2001.

Alte servicii de integrare

Beneficiarii de ALG II, sunt în mare măsură includerea beneficiază de SGB III disponibile, cum ar fi plasarea de locuri de muncă, sprijin de la bugetul de plasament sau alocarea unor măsuri de activare și integrare ocupațională (§ 16 SGB II). În plus, beneficiile suplimentare sunt prevăzute în mod specific în SGB II:

Servicii însoțitoare cum ar fi îngrijirea și îngrijirea copiilor, consilierea privind datoriile, îngrijirea psihosocială, consilierea pentru dependență (§ 16a SGB II)
Taxă de intrare (articolul 16b SGB II)
Beneficiile pentru integrarea lucrătorilor independenți (articolul 16c SGB II)
Posibilitate de angajare cu alocație suplimentară de cheltuieli, denumită și o slujbă de un euro (§ 16d SGB II)
Plasarea în sectorul de ocupare a forței de muncă finanțat din fonduri publice (articolul 16e SGB II)
Finanțare gratuită (§ 16f SGB II)
Nu există un drept legal pentru anumite servicii de integrare; Instrumentele necesare și adecvate sunt selectate de persoana de contact personală. Prin urmare, trebuie să se ia o decizie individuală discreționară cu privire la o cerere a beneficiarului (opțional). Cu toate acestea, există o pretenție la o justificare factuală a deciziei discreționare luate.

sancțiuni

Conform articolului 31 SGB II, beneficiarii pot fi sancționați pentru anumite încălcări ale taxelor. În timpul unei sancțiuni, nu există niciun drept la asistență suplimentară pentru viață conform SGB XII (articolul 31b alineatul (2) SGB II). O sancțiune trebuie pronunțată în termen de șase luni de la data încălcării datoriei. De obicei durează trei luni și intră în vigoare în prima zi a lunii calendaristice de la primirea notificării de sancțiune din partea beneficiarului [articolul 31b alineatul (1) SGB II]. Directorii locurilor de muncă primesc plăți de primă de patru cifre atunci când se apropie sau depășesc ratele de sancționare stabilite.

Există două diferențe:

Sancțiunea pentru încălcarea taxelor (sancțiune majoră)

O penalizare pentru o încălcare a drepturilor este în conformitate cu § 31 Abs. 1 SGB II datorită faptului că beneficiarii au încălcat în ciuda instrucțiuni anterioare consecințe juridice pentru schemele unui acord de reintegrare, să respingă un loc de muncă, formare sau muncă oportunitate sau nu sunt acceptabile luate în sus sau a anula o măsură rezonabilă. Consecințele juridice în ceea ce privește legea trebuie să fie concrete, corecte, complete și de înțeles. Trebuie să clarifice efectele imediate și concrete ale încălcării obligațiilor. Dacă declarația privind consecințele juridice nu îndeplinește aceste cerințe, beneficiarul serviciului nu poate fi sancționat. O pedeapsă este de asemenea exclusă dacă există un motiv important pentru comportamentul beneficiarului.

În alte cazuri, în conformitate cu § 2, o penalizare este de 31 alin. SGB II, fără politica de sancțiune prealabilă posibil, cum ar fi atunci când o putere autorizată a adus nevoia de asistență în mod intenționat, din cauza unui timp de blocare dreptul la prestații de șomaj revine sau se stinge sau motiv pentru apariția unei El își dă timpul liber, de exemplu renunțând la munca sa.

Raportul dintre faptele directe ale SGB II, alin. 1 și cele referitoare la dispozițiile privind blocarea în timp SGB III, alin. 2 este proiectat astfel încât acestea din urmă sunt subordonate și se aplică numai în cazul în care fostul de nu sunt aplicabile în primul rând. Acest lucru este, de exemplu, în cazul în prezent beneficiarilor de către angajator (fără notificare) va fi reziliat alin. 1, numai demisia voluntară, dar nu (fără încetare) rezilierea angajatorului face obiectul unor sancțiuni. Faptele de la alineatul (2) presupun însă că beneficiarul este sau a fost asigurat de asigurarea de șomaj; acestea acoperă numai cazurile în care perioada de blocare a fost deja stabilită de agenția pentru ocuparea forței de muncă sau că aceasta pur și simplu nu reușește din cauza lipsei perioadelor de calificare pentru o cerere de ajutor de șomaj. În cazul în care beneficiarul nu se angajează într-un loc de muncă cu răspundere civilă, nu poate fi sancționat în temeiul alineatului (2).

Reducerea beneficiilor pentru o sumă de sancțiune, după cum urmează, în conformitate cu articolul 31a alineatul (1) din SGB II:

În cazul unei simple încălcări a taxei, ALG II se reduce cu 30% din cerința obișnuită.
La prima încălcare repetată a taxelor, ALG II se reduce cu 60% din cerința obișnuită. O încălcare repetată a datoriei apare dacă a trecut mai puțin de un an de la ultima încălcare a taxei.
Orice încălcare repetată a taxei va anula integral ALG II, inclusiv costurile de cazare. Întrucât numai beneficiarii ALG II sunt asigurați obligatoriu, această sancțiune elimină acoperirea asigurării de sănătate, cu condiția ca persoana în cauză să nu solicite și să primească bonuri de alimentare.

În conformitate cu articolul 31a alineatul (2) din SGB II, în cazul persoanelor în vârstă de până la 25 de ani se aplică condiții mai stricte. În acest caz, cerința de regulă completă dispare deja la prima încălcare a datoriei; în caz de încălcare repetată a taxelor, ALG II, inclusiv costurile de cazare, va fi anulat complet. Cu toate acestea, în cazul anulării complete a indemnizației de șomaj II, instituția de bază de asigurări sociale poate conveni să ramburseze costurile cazării, în cazul în care destinatarul serviciului este de acord, ulterior, să își respecte obligațiile. Din același motiv, durata sancțiunii poate fi redusă la cerința obișnuită la șase săptămâni (articolul 31b alineatul 1 teză 4 SGB II).

Dacă sancțiunile reduc ALG II cu mai mult de 30%, instituția de bază de securitate socială poate acorda, la cerere, beneficii suplimentare în natură, cum ar fi vouchere de produse alimentare. El trebuie să acorde aceste prestații în cazul în care copiii minori trăiesc în gospodăria persoanei sancționate (articolul 31a alineatul 3 SGB II).

Trăiește mai mult de o persoană într-o comunitate de nevoie și a afectat costul proporțional de cazare cu o sancțiune a unui membru, acestea trebuie să fie compensată printr-o creștere corespunzătoare a celorlalți membri ai comunității de nevoie, așa cum ar apărea altfel Sippenhaftung ilegale

Sancțiune pentru neîndeplinirea obligațiilor (pedeapsă mică)

O sancțiune pentru neîndeplinirea rapoartelor are loc în conformitate cu articolul 32 SGB II, în cazul în care un beneficiar, în ciuda consecințelor juridice anterioare ale unei cereri de notificare către organismul de bază sau într-un examen medical public, nu se conformează.

În cazul unei astfel de sancțiuni, ALG II va fi redus cu 10%, care va fi adăugat la orice sancțiune existentă pentru o încălcare a taxei. Deoarece în acest caz nu există încălcări repetate ale obligațiilor, mai multe nereguli pot genera mai multe sancțiuni de câte 10% din beneficiul standard, fiecare dintre acestea expirând după trei luni. Cu toate acestea, Curtea Socială Federală a decis că notificările nu pot fi utilizate în mod abuziv pentru a reduce beneficiile cu mai mult de 30%.

Frecvența sancțiunilor

n 2015, au fost impuse în total 978 809 de sancțiuni. Majoritatea acestora au fost sancțiuni mici din cauza unor eșecuri de raportare (aproximativ 75%). 131.520 Șomaj Beneficiarii au fost afectați de cel puțin o sancțiune (3.0% din toți beneficiarii de șomaj II). Reducerea medie a beneficiilor dintre acestea a fost de 19,4%. 6 963 de pacienți cu Alg II au fost afectați de răspuns la scară largă  Frecvența sancțiunilor variază în funcție de regiune; este mai mare în Berlin.

proceduri administrative

În conformitate cu articolul 40 din SGB II, reglementările SGB X se aplică procedurii administrative în domeniul ajutorului de șomaj II, cu unele ajustări minore.

căi de atac

Împotriva unui conform administrativ cu § 31 SGB X drumul spre instanțele sociale (§ 1 51 Abs.) SGG este în conformitate cu § 62 SGB X dat, deoarece disputele în domeniul ajutoarelor de șomaj II intră în responsabilitatea jurisdicției sociale. Acest lucru se aplică, de asemenea, în cazul litigiilor privind interzicerea unei locuințe emise de un centru de ocupare a forței de muncă împotriva unui beneficiar, în acest caz o trimitere la jurisdicția administrativă este inadmisibilă. Înainte de revendicare, trebuie să se efectueze mai întâi proceduri preliminare (§ 78 SGG).

Persoanele care doresc să primească beneficii pot solicita asistență de consiliere la instanța districtuală locală. Asistența de consiliere nu poate fi negată pe motiv că beneficiarul poate pretinde sarcina de a consilia în temeiul articolului 14 SGB I la exact autoritatea împotriva căreia a introdus căi de atac .

În temeiul articolului 39 SGB II, opoziția și acțiunea împotriva marea majoritate a actelor administrative nu au efect suspensiv. În caz de îndoială, acest lucru trebuie solicitat de la Curtea Socială (§ 86b SGG).

Dacă termenul de opoziție a expirat deja, o cerere de revizuire poate fi totuși depusă (§ 44 SGB X). Cu favorizarea actelor administrative există o protecție a așteptărilor legitime, astfel încât anularea unui act administrativ este posibilă numai în anumite cazuri (§ 45 SGB X).
Recuperarea de către autoritate
circumstanțele relevante ale beneficiarului de beneficii pentru perioada în timpul schimbării, Autoritatea SGB, veniturile sau bunurile conform § 48 SGB X, § 330 alin. 3 teza 1 III creditate retroactiv de la începutul veniturilor câștiga și a anula decizia de autorizare în consecință și schimbare. Cheltuielile plătite în plus trebuie să fie rambursate. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu § 40 alin. 4 SGB II 56% din venitul de închiriere pentru a lăsa să înlocuiască alocația de locuințe, care nu a aplicat datorită priorității Cartea a II-a beneficiarilor, serviciile nu pot fi recuperate până în prezent acest lucru. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul unei decizii provizorii în temeiul articolului 40 alineatul (2) nr.1 SGB II i. V. m. Secțiunea 328 SGB III; Aici, de asemenea, alocația pentru locuință trebuie să fie rambursată.

Spre deosebire de majoritatea altor acte administrative în domeniul SGB II se desfășoară de opoziție și de acțiune împotriva unei decizii de recuperare într-o preliminară, care se referă numai la perioadele în trecut, un efect suspensiv. 

În plus, articolul 34 definește cererile de despăgubire în caz de comportament social.

compensare

Creanțele față de beneficiarii pot, conform § 43. 1 SGB II sunt compensate cu beneficiile pentru a asigura mijloacele de trai. Compensarea este, în general, declarată în scris prin act administrativ. Termenul de prescripție este de trei ani; Perioadele în care recursul introdus de compensare nu este executabil, limitarea extinde (§ 43. 4 SGB II). O cerere poate fi emisă dacă confiscarea acesteia ar fi nerezonabilă (§ 44 SGB II). Cu toate acestea, acest lucru necesită cerințe stricte. O incorectitudine subiectivă poate fi acordată atunci când dispozitivul beneficiari de compensarea în caz de urgență, care este periculos pentru o viață sau -vernichtend; Cu toate acestea, simplul deficit al cerinței regulate nu este un pericol existențial. O inechitate obiectivă poate exista dacă revendicările au fost cauzate de abaterile organizației de bază.

Pentru cererile de rambursare datorită beneficiilor plătite, ca urmare a unui anunț de evaluare preliminară, valoarea de compensare este de 10% din cerințele de control în cererile de despăgubire în abatere socială 30%. În total, valoarea compensării nu poate depăși 30% din cerința standard. În cazul în care această limită este depășită printr-o multitudine de revendicări, revendicările mai vechi omit (§ 43. 2 SGB II). În cazul în care plafonul este depășită din cauza unei reclamații simultane de rambursare în curs de desfășurare a unui împrumut, rambursarea împrumutului este omis (§ 43 Abs. 3 SGB II). Afecteaza furnizori de servicii diferite, cum ar fi agenția de ocupare pentru serviciile de cerințele de control și municipalitatea pentru costurile de locuințe și de încălzire este suma împărțită în funcție de valoarea creanțelor (§ 43a SGB II) compensare.

Primește un beneficiar în timpul unui curent de credit, o penalizare este în conformitate cu notele tehnice agenția de ocupare suspend off, altfel ar duce la rezultate ilegale care 60% din cerințele de control au reprezentat, de destinatari, dar încă nu ar avea dreptul la un fel suplimentar sub formă de tichete de masă. 

Conform § 65e SGB II, de asemenea, susține un purtător de asistență socială pot fi compensate cu condiția ca beneficiarii intră înapoi în domeniul de competență al SGB II, dar numai în primii doi ani de performanță

Dezvoltare istorică
Dezvoltarea bazelor legale
ALG II a fost o ianuarie 2005 prin Legea a patra pentru servicii moderne pe piața forței de muncă [1] ( „Hartz IV“) a fost introdus.

Prima lege de modificare a SGB II (2005)
Primele îmbunătățiri ale SGB II au intrat în vigoare odată cu Actul 1 de modificare a SGB II la 31 decembrie 2005. În foarte scurt subiectele abordate Amendamentul Actul de proporția guvernului federal la beneficiile pentru cazare și încălzire (§ 46 SGB II finanțare din fonduri federale).

Legea de modificare a SGB II și a altor legi (03/2006)
→ Articolul principal: Legea de modificare a Cartei a II-a a Codului Social și alte legi
Legea privind dezvoltarea în continuare a securității de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (08/2006)
La 1 august 2006, prima parte a pasit „Legea pentru dezvoltarea în continuare a securității de bază pentru solicitanții de locuri de muncă“ (pe scurt: dreptul de dezvoltare, anterior: „SGB II optimizare Legea“) a intrat în vigoare 

Legea privind dezvoltarea prevede aproximativ 50 de modificări, inclusiv reducerea beneficiilor și restricțiile de acces pentru indemnizația de șomaj II. deficiențe juridice fundamentale responsabilitățile nelichidate între Agenția Federală ocuparea forței de muncă și autoritățile locale nu au fost clarificate.

Modificări la data de 1 august 2006

Câteva exemple de modificări care au intrat în vigoare la 1 august 2006 sunt:

Sancțiunile pot afecta, de asemenea, costurile de cazare (punctul B.4, amendamentul 2)
Sarcina probei într-o uniune consensuală (comunitate nevoie) și parteneriat de viață de același sex comunități similare vice-versa (alin. A.5), care este comună într-un apartament lipsit de viață trebuie să dovedească faptul că nu au nevoie de comunitate (uniunile civile pe termen a fost de la o august 2006 înlocuit cu termenul "comunitate de responsabilitate și comunitate")
Baza juridică mai strictă pentru opțiunile suplimentare de control și reconcilierea datelor (punctele A.3, A 27, B.1, B.3, B.5, E.2)
Crearea sau extinderea serviciilor externe pentru efectuarea extinse a vizitelor la domiciliu (B.3)
Excluderea beneficiilor în cazul încălcării ordinului de disponibilitate
Reducerea sau anularea costurilor de cazare atunci când sunt mutate fără autorizație (A.23)
Start-up de finanțare pentru beneficiarii de compensații de șomaj, în locul granturilor anterioare de finanțare intermediară sau start-up grant ( "Ich-AG")

Modificări la 1 ianuarie 2007

La 1 ianuarie 2007, a intrat în vigoare ultima sancționare a "Legii privind dezvoltarea securității de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă". Punctele cheie aici au fost:

Trei niveluri de sancțiuni: prima încălcare a taxelor, reducerea beneficiilor cu 30% timp de trei luni; a doua încălcare a taxelor, reducerea beneficiilor cu 60%; a treia încălcare a taxei în termen de un an, anularea totală a prestațiilor, inclusiv costurile de cazare și anularea asigurării de sănătate. 
Costurile de cazare sunt, de asemenea, afectate de sancțiuni pentru tineri.
A noua lege de modificare a Cartei a II-a a Codului Social

Date de bază empirice

Numărul mediu anual de beneficiari angajabili în milioane 
Anul utilizabili
beneficiari mărfuri
comunități
2005 4,98 3,72
2006 5,39 3,98
2007 5,28 3,73
2008 5.01 3.58
2009 4,91 3,56
2010 4.89 3.58
2011 4,62 3,42
2012 4.44 3.33
2013 4,43 3,32
2014 4,39 3,31
În urma introducerii ALG II, în 2005 au fost înregistrate în medie 4,98 milioane de angajați eligibili care primesc ALG II. Acestea au format 3,9 milioane de comunități de nevoi. Beneficiarii prestațiilor sociale nu sunt incluse. Beneficiarii au fost, în primul rând, beneficiarii fostului beneficiar de asistență socială sau asistență pentru șomaj. Potrivit IAB, situația veniturilor ALG II sa deteriorat pentru aproximativ 50% din beneficiarii de ajutor de șomaj anterior, în timp ce sa îmbunătățit cu 43%.

Chiar și fără a ține seama de costurile municipale, ALG II a fost, în cele din urmă, mai scump decât sistemul anterior de ajutor de șomaj și de asistență socială. Prin urmare, în 2006 au fost adoptate două legi majore de modificare. 

Cheltuielile nominale nominale ale guvernului federal pentru ALG II sunt estimate la aproximativ 36 de miliarde de euro pentru exercițiile financiare 2017-2019.

În 2009, din 25 de milioane de declarații de ajutor de șomaj, 822 000 au fost depuse și aproape 143 000 au fost depuse. Raportul guvernului federal citează literalmente: "Aproximativ 1,2% din decizii au fost modificate sau revocate în cursul procedurii de opoziție. Abrogate sau modificate în instanță au fost de aproximativ 0,2% ". A existat o creștere de 38,655 plângeri în 2005 la 158436 în 2010. Rata de succes în procese a crescut de la 36,7% în 2006 la 48,8% în 2010, în prima jumătate a anului 2013, de asemenea, a contradicțiilor a fost acordat mai mult de o treime.

Pentru abonați-șomerii II angajați, așa-numitul Aufstocker, ALG II acționează ca un salariu combinat. În septembrie 2005, au existat 900000 răsărire, 2010, au existat 1,4 milioane de răsărire, 2012 1300000 Acesta este de aproximativ o treime din beneficiarii ajutorului de șomaj II angajat.

În 2014, aproximativ 13% dintre toți beneficiarii ALG II nu aveau o diplomă școlară, aproximativ 21% nu aveau o calificare profesională.

La sfârșitul lunii aprilie 2016, 7,7% dintre germani și 18% dintre străini din Germania erau Hartz IV / Beneficiari de șomaj II. 

software-ul de management

Facilități comune

A2LL

Cu ALG II, noul software de management A2LL a fost introdus pentru prima data in centrele de job-uri cooperative ale Agentiei Federale si ale autoritatilor locale pentru calcularea beneficiilor. Responsabil pentru dezvoltarea software-ului a fost inițial casa de software PROSOZ Herten din partea T-Systems. Totuși, acest lucru sa datorat volumului mare al proiectului în aprilie 2005, cu puțin timp înainte de faliment, astfel că T-Systems a preluat programatorii și apoi a dezvoltat software-ul pe propria răspundere.

A2LL a lovit titlurile în principal din cauza numeroaselor greșeli care au dus la probleme semnificative cu plata. Până în iulie 2006, costul de dezvoltare a fost de 48 de milioane de euro, de cinci ori mai mult decât era planificat inițial. Daunele cauzate de erorile de programare au estimat că guvernul federal a ajuns la 28 de milioane de euro, consiliul raional din Schleswig-Holstein a ajuns la un cost anual de 230 de milioane de euro. De asemenea, guvernul federal a recunoscut probleme semnificative de protecție a datelor; 40.000 de angajați ai Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă au acces nelimitat la toate datele de caz la nivel național.

ALLEGRO
În martie 2008, agenția de ocuparea forței de muncă a decis să reușească software-ul predispuse la erori A2LL dezvoltarea programului de management al ALLEGRO (proces de performanță ALGII de bază de securitate online). Timpul de dezvoltare a fost estimat la cinci ani, costul estimat fiind de 90 de milioane de euro. Agenția Federală pentru Ocuparea Forței speră că noile îmbunătățiri software în procesarea și planurile să fie implicate mai mult decât a fost cazul în A2LL extern dezvoltate în dezvoltarea programului. Conversia de la A2LL la ALLEGRO a avut loc în perioada august 2014 - iunie 2015.

verbis
În domeniul medierii, centrul de locuri de muncă de cooperare a pus software-ul VERBIS ( „plasament, consiliere și sistem de informații“) din 2005, care inițial vine de la agenția de ocupare și plasarea beneficiarilor sub SGB III. Cu VERBIS aplicații online pot fi create și profilele schimbate pentru medierea între centrele de locuri de muncă și Agenția Federală a Muncii, în cazul în care acesta este acoperit de prestații de șomaj în intervalul de Hartz IV ca la sfârșitul anului de referință.

Centru de locuri publice

Municipalitățile optând au fost lăsate pentru motive de confidențialitate, programul A2LL nu utilizează, deoarece se bazează pe accesul central de gestionare a informațiilor personale (zPDV) al Agenției Federale a Muncii. Prin urmare, acest set un alt software predominant, fie, de asemenea, producătorul Prosoz sau terță parte ca software-ul „OK.Sozius SGB II“ din München cu sediul firma AKDB, „LämmKom Lissa“ Lämmerzahl sau aplicarea „AKDN-sociale“, a GKD compania Paderborn. Acestea au fost, în cele mai multe cazuri a altor evoluții ale programelor de asistență socială din înainte de 2004. Ei au interfețe cu software-ul Agenției Federale a Muncii pentru transmiterea de date statistice.

Soluțiile software ale centrelor municipale de ocupare a forței de muncă în majoritatea lor includ nu numai calculul beneficiilor, ci și modulele de mediere a beneficiarilor. În domeniul lor de responsabilitate, ele înlocuiesc cererea VerBIS a Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă. software suplimentar este de multe ori încă începe să transforme exploatațiile lor în fișiere electronice pentru gestionarea documentelor, mai ales că centrul de locuri de muncă de la începutul acestui deceniu.

Critica și discuția

Critica șomajului II
Criticile generale
În general, reformele de la Hartz critică faptul că legile privind serviciile moderne de pe piața muncii (2003-2005), dezvoltate de conceptul Hartz, au ratat intențiile lor. Scopul declarat de reducere la jumătate a șomajului și, mai presus de toate, reducerea șomajului pe termen lung nu a fost realizat până în prezent. Acest lucru se aplică și în cazul obiectivului de relaxare semnificativă a fondurilor publice prin fuzionarea șomajului și a asistenței sociale. Reducerea efectivă a șomajului în Germania începând cu anul 2006 se datorează exclusiv evoluției economiei, tendințelor demografice și modificărilor cosmetice ale statisticilor privind șomajul. Alte critici de natură generală la ALG II includ următoarele afirmații:

Presiunea sporită a sancționării asupra șomerilor prin reforma Hartz pentru a prelua orice activitate ar reduce considerabil posibilitatea solicitanților de a-și exercita propriile pretenții în contractul de muncă (inclusiv în perspectiva sindicală). Aceasta conduce la extinderea sărăciei veniturilor. Angajații care au un sindicat sau un consiliu de întreprindere cu experiență și ambiții de viață active ar fi excluși de pe piața muncii de către masa candidaților subcontractați.

Judecătorul de la Tribunalul federal a. D. și fostul stânga a Stângii Federale, Nešković, consideră că sancțiunile sunt neconstituționale, deoarece sancțiunea combină acordarea sau neacordarea securității de bază cu un comportament specific, dar nu cu nevoile reale. Cu toate acestea, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale Federale, garanția umană a Legii fundamentale impune asigurarea nivelului de subzistență în fiecare caz în parte.
Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale a criticat faptul că beneficiarilor de beneficii de bază, asistență socială și Hartz IV nu li sa acordat un "standard decent de viață".
Christian Rickens (Der Spiegel) a rezumat cu ocazia "10 ani Hartz IV" un scandal social-politic

Critica implementării practice

ALG II implică un sprijin inadecvat pentru stilul de viață cu un singur părinte, cu copii mici și pentru femeile care trăiesc în parteneriat, deoarece obiectivele pieței forței de muncă corespundeau obiectivelor privind egalitatea de gen,

În unele cazuri, notificările au fost incorecte și ilegale, în special la scurt timp după intrarea în vigoare a reformei Hartz IV. Deficiențele administrative grave, potrivit criticilor, au marcat această primă etapă în 2005, când, potrivit diverselor studii, aproximativ 90% din deciziile au fost eronate; numărul de procese în fața tribunalelor sociale a crescut cu numai 50% în 2006. Din ianuarie până în aprilie 2007, 16.375 de plângeri au fost soluționate în cele din urmă în fața instanțelor sociale. Doar 4% (586) cazuri au fost acordate, acordând parțial doar 2% (339). Majoritatea acțiunilor au fost soluționate prin recunoaștere / răscumpărare (13.126 sau 80%) sau respinse prin hotărâre judecătorească / hotărâre judecătorească (2.329 cazuri sau 14%). La 18 iunie 2010, cea mai mare curte socială la nivel național din Berlin a fost 100.000. Procesul depus de beneficiarul Hartz IV. Aproximativ jumătate dintre reclamanți realizează în prezent "cel puțin un succes parțial".
De asemenea, au fost criticate practicile conceptului de retragere, al ajutorului de distribuire și al îngrijirii de urmărire (vezi aici).
Potrivit Berliner Zeitung, șefii de centre de la Berlin colectează până la 4000 de euro pentru economii riguros implementate, care includ și sancțiuni, potrivit unei declarații confidențiale a Ministerului Federal al Muncii. Sancțiunile dure Hartz IV impulsionează evaluarea asistenței pentru persoanele fără adăpost, în special a celor sub 25 de ani de pe stradă.
În special, avocații critică practica administrativă a centrului locurilor de muncă și povara gravă pe care o au asupra instanțelor sociale. Numai în 2009 au fost înregistrate 143.000 de procese împotriva centrelor de ocupare a forței de muncă, cu o rată de succes de 48,9%. Începând din noiembrie 2015, Curtea Socială Federală a pronunțat 777 de hotărâri privind ALG II. Potrivit avocaților, acest lucru se datorează, în principal, practicii de închidere a centrelor de ocupare a forței de muncă, astfel încât numeroase litigii care ar putea fi soluționate în mod informal în trecut trebuie să se desfășoare în instanță. În plus, cererile nu sunt adesea procesate deloc, astfel încât solicitanții trebuie să se apere cu acțiuni de nerespectare înainte ca Biroul să reacționeze. Curtea Administrativă Superioară din Renania de Nord-Westfalia a respins cererea unui destinatar al serviciului de a publica listele telefonice ale angajaților centrului de locuri de muncă pe motiv că publicarea acestor liste de telefone periclitează securitatea și existența Republicii Federale Germania.

Critica calculului performanței

Calcul și cantitate de putere de echilibrare. Nivelul beneficiilor este criticat atât de inițiativele de bunăstare, cât și de cele fără scop lucrativ, precum și de asociațiile de afaceri; aceștia consideră că nivelul de putere de rezervă este prea mic în timp ce consideră că este prea mare. Senatul a avut 11 b Tribunalului Social Federal nicio îndoieli cu privire la constituționalitatea nivelului actual al puterii de control, în timp ce 14 Senatul legislația în temeiul căreia alocația socială pentru copiii până la vârsta de 14 ani, stabilit la doar 60 la suta din care reglementează adulți unic de control de putere , considerată neconstituțională. Curtea socială Hessian a fost de părere că nivelul de putere de control și de beneficii sociale nu acoperă nivelul socio-cultural subzistență a familiilor cu copii și contravine Legii fundamentale. Ambele instanțe au prezentat Curții Constituționale Federale hotărârea de constituționalitate. Acest lucru a declarat neconstituțional calculul, dar nu suma prestațiilor obișnuite și a alocației sociale și a introdus un caz de greutăți. În rezoluția sa din 23 iulie 2014, Curtea Constituțională Federală a descris cerințele de serviciu obișnuit drept "în prezent încă constituționale". Cu toate acestea, în cazul în care acoperirea reală a nevoilor existențiale în puncte individuale a fost îndoielnică (aproximativ în costul energiei electrice de uz casnic, mobilitatea și achiziționarea de bunuri de folosință îndelungată, cum ar fi frigidere și mașină de spălat), legiuitorul a avut un design funcțional are nevoie de obicei la redeterminare lor viitoare pe baza venitului și eșantionul de consum 2013. O asociație de bunăstare a criticat sfârșitul anului 2014 că guvernul federal nu a răspuns încă solicitărilor Curții Constituționale Federale.

Regula nu este suficientă pentru o alimentație sănătoasă a copilului. Institutul de Cercetare de Nutritie pentru copii (FKE), Universitatea din Bonn a venit în 2007, într-un studiu cuprinzător la concluzia că ALG II nu este suficientă pentru a hrăni copii și adolescenți echilibrat. Legislativul estimează pentru alimente și băuturi pentru copiii de 14-18 ani doar 3,42 de euro pe zi. Chiar și cei care cumpără doar la magazinele de discount, dar trebuie să cheltuiască 4,68 de euro pe zi, în medie, pentru a satisface apetitul unui adolescent cu un regim alimentar echilibrat. Copiii și tinerii din păturile sociale inferioare a suferit astăzi de două până la trei ori la fel de des ca de obezitate colegii mai bine-off.

Deconectarea de la sistemul de asigurare. O critică a ALG II afirmă că mulți profesioniști ar mai devreme picior de mulți ani egali financiar cu persoane cu reforma Hartz IV și eliminarea ajutorului de șomaj care a lucrat niciodată sau niciodată o lungă perioadă de timp. Acest lucru se referă mai presus de toate solicitanții de locuri de muncă care devin șomeri la o vârstă avansată și de aceea, în ciuda experienței profesionale săraci ar găsi un nou loc de muncă. Potrivit criticii, cauza condiției criticate este că indemnizația de șomaj II este independentă de salariul anterior. Legislatorul contracarează acest efect printr-un program special de sprijin pentru șomerii mai în vârstă.
mutări forțate. Singura rambursarea parțială a costului de apartamente mari și scumpe, este văzut ca forțat să se mute într-un apartament mic și ieftin și a criticat din cauza pieței de locuințe, în special în regiunile dens populate dispuși să nu ne imaginăm suficient case potrivite și creșterea cererii de locuințe ieftine duce la relocalizări forțate reînnoite. După o prezentat martie 2007 Prezentare generală de piață a Asociației de Real Estate din Germania (IVD) pentru Renania de Nord-Westfalia, introducerea de ALG II au făcut în ultimele douăsprezece luni de închiriat creșteri în apartamente mobilate simplu, în valoare de 7% până la 11%. Mulți beneficiari ai ajutorului de șomaj ar fi trebuit să se mute în case mai mici, chiriile crescând din cauza cererii mai mari.
Diferențierea regională insuficientă. a criticat mic calcul diferențiată a beneficiului standard, deoarece acestea iau în considerare diferențele regionale mari în costul vieții în diferite regiuni în mod adecvat.
Privilegiul proprietății; nepotrivire între luarea în considerare rigidă a venitului (de lucru) și relativ spațioase, alocațiile (necondiționate) active la o înălțime considerabilă, cum ar fi casele în ocupate este criticată.
Sa constatat că banii pentru alcool și nicotină au fost șterși din baza de calcul.

Critica instrumentelor de integrare în muncă

Mai multe tipuri de instrumente prevăzute în SGB II pentru integrarea șomerilor pe piața forței de muncă sunt considerate critice de inițiative, șomeri Linke și DGB ca un oponent al reformei Hartz IV:

Oportunitati de angajare care implică cheltuieli guvernamentale suplimentare sunt criticate în special privind suspiciunea de distrugere a locurilor de muncă regulate și sub marca „locuri de muncă de un euro“, deoarece interesul comun și în special adiționalitatea locurilor de muncă create nu monitorizează în mod adecvat sau în parte, nu poate fi controlată. fi privit critic pe părți ale politicii, compensarea scăzută și statutul juridic al acestor lucrători.
proiectarea „activarea“ măsurile și instrumentele de integrare pe piața muncii, în special accentul excesiv, conform criticilor de cer pentru opinia lor, aderarea simultană sau subordonarea promovării modelului contra echilibrate a „susținere și provocare“.

Evaluarea pozitivă a ajutorului de șomaj II

Opinii generale pozitive

De la politicienii SPD și CDU / CSU, introducerea ajutorului de șomaj II este evaluată retrospectiv pozitiv. Reformele sociale care au condus la instituția sa au fost necesare și fără o alternativă viabilă.
Consiliul Județean din Germania evaluează pozitiv reforma pieței muncii ALG II, deoarece ar fi oferit posibilitatea multor municipalități de a face ceva direct împotriva șomajului în propriul oraș / raion și de a realiza toate serviciile dintr-o singură sursă . Acest lucru sa dovedit a fi în practică.

Efecte pozitive pe piața muncii

Potrivit profesorului economiei din Berlin Michael Burda este un rezultat pozitiv al introducerii unui ajutor de șomaj II, o piață a muncii mai flexibilă, ceea ce a condus la o creștere a ocupării forței de muncă. Acest punct de vedere este împărtășită de cele mai importante institute de cercetare economică în raportul lor primăvara anului 2008, dar este extrem de controversată în rândul experților pe piața forței de muncă.

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de vede reforma un efect pozitiv suplimentar de reducere a șomajului pe termen lung (o reducere de 700.000 2005 - 2007). Ea atribuie acest lucru ceea ce ea consideră un loc de muncă profesional la Jobcenter.
Introducerea unui ajutor de șomaj II au continuat să se îmbunătățească îngrijirea tinerilor șomeri, în conformitate cu Agenția Federală ocuparea forței de muncă, prin care șomajul lor a scăzut, de asemenea, peste medie (2007 cu 27% față de anul precedent).
La scurt timp după introducerea indemnizației de șomaj II, fluxul de șomaj au crescut în mod global, în ciuda efectelor statistice negative după punctele de vedere ale conducerii Agenției Federale a Muncii. Chiar și după o lungă perioadă de timp directori ai Centrului și ocuparea forței de muncă Agenția de locuri de muncă evaluează propria lor muncă în practică pozitivă.
de ALG II este punctul de vedere al susținătorilor ca politologul Klaus Schroeder de la Universitatea din Berlin a crescut pentru șomeri un stimulent pentru a reveni la locul de muncă

folosire

În limbajul vernacular, termenul "Hartz IV" pentru ALG II a fost în mare parte naturalizat ("El primește Hartz IV" sau "Am solicitat Hartz IV"). "Hartz IV" se referă de fapt doar la pachetul legislativ, care a format a patra etapă a așa-numitelor reforme Hartz, în cadrul căreia a fost creat ALG II. Ca sinonim pentru acest nume, numele a trecut, de asemenea, în limba oficială.

Verbul Hartzen, derivat din "Hartz IV", a fost votat cuvintele de tineret ale anului 2009 de către un juriu condus de Langenscheidt Verlag.

Vezi de asemenea

În limbajul vernacular, termenul "Hartz IV" pentru ALG II a fost în mare parte naturalizat ("El primește Hartz IV" sau "Am solicitat Hartz IV"). "Hartz IV" se referă de fapt doar la pachetul legislativ, care a format a patra etapă a așa-numitelor reforme Hartz, în cadrul căreia a fost creat ALG II. Ca sinonim pentru acest nume, numele a trecut, de asemenea, în limba oficială.

Verbul Hartzen, derivat din "Hartz IV", a fost votat cuvintele de tineret ale anului 2009 de către un juriu condus de Langenscheidt Verlag.

Agenda 2010
Indemnizație de șomaj (Germania)
lucrari
Directiva privind serviciile europene
venitul de bază
alocația pentru copii
Noțiuni de bază privind: asistența socială, statul de bunăstare
literatură

consilier

Frank Jäger, Harald Thomé: Ghid ALG II / Ajutor social de către A-Z. Hrsg., Tacheles eV, Wuppertal. Ediția a 26-a. 2011, ISBN 978-3-932246-81-4.
Proiectul de șomaj TuWas (Udo Geiger, Ursula Fasselt, Ulrich Stascheit, Ute Winkler) (ed.): Ghid pentru indemnizația de șomaj II Consilierul juridic al SGB II. Fachhochschuleverlag Frankfurt am Main, 2011, ISBN 978-3-940087-74-4.
Annett Reinkober: Hartz IV. Ghidul actual privind ajutoarele de șomaj II. Editura Federal, Frankfurt am Main 2011, ISBN 978-3-7663-6093-9.
Rolf Winkel, Hans Nakielski: 111 sfaturi privind ajutorul de șomaj II și prestațiile sociale. Ediția a 4-a. Bund-Verlag, Frankfurt pe Main 2011, ISBN 978-3-7663-6026-7.
Albrecht Brühl, Jürgen Sauer: Dreptul meu la prestații sociale. Ediția a 20-a. Beck consilier juridic în dtv, 2007, ISBN 978-3-932246-50-0.
Hartz IV - sfaturi și ajutoare ale DGB, ediția 2013, editor: DGB comitetul executiv federal, 10178 Berlin

Critica și analiza

Agenția de închidere (ed.): Schwarzbuch Hartz IV. Atac social și rezistență - Un echilibru interimar. Asociația A, Hamburg / Berlin 2006, ISBN 3-935936-51-6.

Christoph Butterwegge: Hartz IV și consecințele. Pe drumul către o altă republică? Beltz Juventa, Weinheim 2015, ISBN 978-3-7799-3234-5.
Fehr, Sonja și Georg Vobruba: Capcana de șomaj înainte și după reforma Hartz IV. În: Anunțurile WSI 5/2011. https://www.boeckler.de/wsi-mitteilungen_34969_34982.htm?agreementfordataprotection=true 
Elementele de bază

Christoph Butterwegge: Criza și viitorul statului social. Al treilea, erw. Edition. VS - editura pentru științe sociale, Wiesbaden 2005, ISBN 3-8100-4138-6.

Heinz Lampert, Jörg W. Althammer: Manual de politică socială. 9., actualizat u. überarb. Edition. Springer, Berlin 2013, ISBN 978-3-642-31890-0.

Link-uri web
Weisungen Grundsicherung der Bundesagentur für Arbeit (bis Ende 2014) (Memento vom 5. April 2015 im Internet Archive)

Asistență socială
Șomajul în Germania